Вава'у (острів) (тонг. ʻEua; англ. ʻEua) — острів у північній частині острівної групи Вава'у округу Вава'у (Королівство Тонга), в південно-західній частині Тихого океану.
 Вава'у (округ) (тонг. Vavaʻu, англ. Vavaʻu) — один з п'яти округів Королівства Тонга.
 Вава'у (острови), Острови Вава'у (тонг. Vavaʻu, англ. Vavaʻu) — група островів у північній частині Королівства Тонга в південно-західній частині Тихого океану.
 Неїафу (Вава'у) — другий за населенням населений пункт Тонга, столиця групи островів Вава'у.